

Luoghi 
Monte Migliore – frazione di Roma Capitale

Musica 

Migliore – singolo di Francesco Renga del 2016

Persone 
Antonino Migliore (1946) – vescovo cattolico italiano
Benedetto Migliore (1892-1956) – giornalista e critico letterario italiano
Carmine Migliore (1967) – chitarrista, cantante rock e blues italiano
Celestino Migliore (1952) – arcivescovo cattolico italiano
Eugenio Migliore (1974) – maestro di scherma italiano
Ferdinando Leopoldo Del Migliore (1628-1696) – storico, letterato e falsario italiano
Fiorella Migliore, nota anche come Fio Migliore (1989) – modella, conduttrice televisiva e attrice paraguaiana
Francesco Migliore (1988) – ex calciatore italiano
Gennaro Migliore (1968) – politico italiano
Ico Migliore, propr. Lodovico (1956) – architetto italiano
Migliore di Pisa, noto anche come Melior le maistre (XII secolo-1197 o 1198) – cardinale italiano
Pablo Migliore (1982) – calciatore argentino
Tommaso Migliore (1988) – ex hockeista su ghiaccio italiano

Pagine correlate 
Migliori
Il migliore